Zandpoort (ecoduct), een ecoduct tussen Zandvoort en Bentveld
 Zandpoort (Deventer), een voormalige stadspoort in Deventer 
 Zandpoort (Mechelen), een kleine stadspoort in Mechelen 
 Santpoort, plaats in Noord-Holland
 Zandpoort (Herentals)

Zandpoort, wijk in Almere Poort Olympiakwartier